Don Álvaro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Don Álvaro (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Don Álvaro (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar